

Ссылки 
 Список руководителей города Вологды (1785—2012 гг.) на сайте администрации города

Вологда
Списки:Вологодская область